Charopinus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Kröyer 1863. Charopinus ingår i familjen Lernaeopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Charopinus